Yambetta peut désigner :
 le yambetta, une langue du Cameroun
 les Yambetta, une population du Cameroun
 Dii (Kon-Yambetta), un village de la Région du Centre du Cameroun,
 Kalong (Kon-Yambetta), un village de la Région du Centre du Cameroun,
 Kon-Yambetta, une commune de la Région du Centre du Cameroun,